

Persone 
 Antonio Celestino Cocchi (1685-1747) – medico, botanico e scrittore italiano
 Antonio Cocchi (1695-1758) – medico, naturalista e scrittore italiano
 Antonio Cocchi Donati, latinizzato come Antonius de Cocchis (1450-1491) – giurista italiano
 Benito Cocchi (1934-2016) – arcivescovo cattolico e abate italiano
 Carlo Cocchi (1889–...) – calciatore italiano
 Davide Cocchi (1964) – regista e sceneggiatore italiano
 Edoardo Cocchi (1990) – pallanuotista italiano
 Ennio Cocchi (1915-1987) – pittore e disegnatore italiano
 Francesco Cocchi (1788-1865) – pittore e scenografo italiano
 Giacinto Cocchi (XVIII-XIX secolo) – pittore, architetto e scultore italiano
 Gigi Cavalli Cocchi (1956) – batterista e disegnatore italiano
 Gioacchino Cocchi (1715 circa–1804) – compositore italiano
 Giovanni Cocchi (1813-1895) – presbitero italiano
 Giovanni Cocchi (1888–...) – ciclista su strada italiano
 Igino Cocchi (1827-1913) – geologo e paleontologo italiano
 Mario Cocchi (1898-1957) – pittore italiano
 Michele Cocchi (1979) – psicoterapeuta e scrittore italiano
 Pietro Cocchi (1826-1846) – pittore italiano
 Riccardo Cocchi (1981) – ballerino italiano

Altro 
 Cocchi – plurale di cocco, batterio di forma sferoidale
 Cocchi – plurale di cocco, propriamente Cocos nucifera, pianta della famiglia delle Arecaceae
 Palazzo Cocchi-Serristori – edificio del centro storico di Firenze

Pagine correlate
 Cocco (disambigua)
 Cucchi